Мустафа́ Зама́ни (; род. 20 июня 1982, Эмлеш, Гилян, Иран) — иранский актёр кино и телевидения. Получил известность сыграв главную роль в 45-серийном телесериале «Пророк Юсуф», вышедший на экраны в 2008 году. Начал свою карьеру 5 января 2005 года, снявшись в этом сериале.

Биография

Ранние годы 
Родился 20 июня 1982 года в Эмлеше (провинция Гилян, Иран). Его отец мазендеранец, а мать гилянка и он имеет мазендеранское происхождение. Имеет трёх братьев и одну сестру, а он является третьим ребёнком в семье. Он жил в провинции Гилян до 7 лет, затем переехал и вырос в городе Феридункенар. В молодости работал бухгалтером.

Карьера 
Начал свою актёрскую карьеру в 2005 году, снявшись в главной роли в телесериале «Пророк Юсуф». Его двоюродный брат Хоссейн Джафари сыграл роль Юсуфа в юности. Мустафа был выбран Фараджуллой Салахшуром среди множества кандидатов на роль Юсуфа.

Личная жизнь 
В настоящее время живёт в Тегеране и не женат.

Фильмография

Награды

Примечания

Ссылки